Auning bezeichnet
 Auning, eine Gemeinde in der Norddjurs Kommune, Dänemark, Auning (Norddjurs)
 Auning, von 1915 bis 1918 Name der Gemeinde Augny im Département Moselle, Frankreich